Литвиненко Таїсія Йосипівна ( 1935) — народна артистка України, артистка Львівського Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Дружина Федора Стригуна.
 Литвиненко Таїсія Порфирівна (1929—2016) — українська актриса.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок